Legende:
Die Hallensaison 2015/16 begann am 28. November 2015 und endete am 7. Februar 2016. Meister wurde Uhlenhorst Mülheim.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde der letzten Vier fand zusammen mit den Damen am 6./7. Februar in der Hansehalle in Lübeck statt.

Aufstieg 
Die Gruppensieger der 2. Bundesliga steigen in die 1. Bundesliga auf. Dies waren in der Saison 2015/16: Die TG Heimfeld (Nord), der HC Ludwigsburg (Süd), der SC Charlottenburg (Ost) und der Kahlenberger HTC (West).

Weblinks 
 Offizielle Website des Deutschen Hockey-Bundes
 Gesamter Spielplan
 Spielplan der Endrunde

Einzelnachweise 

2015
Hockey 2015
Hockey 2016